Enrique Enriquez foi o 2.º o Senhor de Vilalba, no Reino de Castela.

Relações familiares 
Foi filho de Henrique Henriques (1246 -?), Senhor de la Puebla de los Infantes e de Estefânia Rodrigues de Ceballos. Casou por três vezes. A primeira com Juana de Gusmão de quem não teve filhos. O Segundo casamento foi com Urraca Ponce de Leão, filha de Pedro Ponce de Leão e Meneses. O terceiro casamento foi em 1310 com Teresa de Haro, de quem teve:

Isabel Enriquez e Haro casou em 1350 com Garcia Manrique de Lara, Senhor de Estar filho de Garcia Fernandes Manrique de Lara, 5.º Senhor de Amusco e de Teresa Vázquez de Toledo.

Fora do casamento foi pai de:

Per Enríquez de Sevilha.

Referências 
 Manuel José da Costa Felgueiras Gayo, Nobiliário das Famílias de Portugal,  Carvalhos de Basto, 2ª Edição, Braga, 1989. vol. VIII-pg. 584 (Ponces).

Nobres da Espanha